Chake steht für

 Chake (Jianshui), eine Großgemeinde im Kreis Jianshui in China

Chake ist der Familienname folgender Personen:

 Taba Chake (* 1993), indischer Fingerstyle-Gitarrist und Singer-Songwriter